Микелеты — испанские иррегулярные войска из воинственных и отчасти разбойничавших каталонских горных жителей южных Пиренеев.
 Ударно-кремнёвый замок